Halifax ima več pomenov.

Kraji 
 Halifax, Anglija, Združeno kraljestvo
 Halifax, Nova Škotska, Kanada

Osebnosti 
 Edward Halifax (1881—1959), angleški politik.

Drugo 
 Halifax (glasbena skupina)- emo glasbena skupina
 Halifax Metro Centre, športna dvorana